Orcutt steht für:

 Orcutt (Kalifornien), ein Vorort der US-amerikanischen Stadt Santa Maria 

Orcutt ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Russell Orcutt (1864–1929), US-amerikanischer Naturforscher
 John Orcutt (* 1943), US-amerikanischer Geophysiker
 Maureen Orcutt (1907–2007), US-amerikanische Golfspielerin